

Aziende 
 Aurea – casa automobilistica italiana
 Editoriale Aurea – editore italiano di fumetti

Geografia
 Áurea – comune del Brasile

Onomastica 
 Aurea – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
 Aurea – cantante portoghese

Numismatica 
 Moneta aurea – moneta d'oro

Pagine correlate 
 Sant'Aurea
 Aura
 Auria